Matuschewski ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Matuschewski (1967–2018), deutsche Geographin
 Julia Matuschewski (* 1997), deutsch-polnische Fußballspielerin
 Manfred Matuschewski (* 1939), deutscher Leichtathlet
 Mario Matuschewski (* 1969), deutscher Künstler und Architekt
 Martina Matuschewski (* 1969), deutsche Filmeditorin

Siehe auch:
 Matuszewski
 Matuszewska